Гамма Цефея:

 Гамма Цефея — двойная звезда в созвездии Цефея.
 Гамма Цефея A b — экзопланета, обнаруженная в двойной системе Гамма Цефея